Bamberga – miasto w Niemczech
 Bamberga – planetoida